{{Школа
| Название        = Детская музыкальная школа №1 г. Пензы
| Изображение     = Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы, фасад, 2009, маленький размер.jpg
| Девиз           = Сохраняя традиции, создаём будущее!
| Основана        = 1882 г.
| Статус          = Объект культурного наследия, памятник истории и культуры
| Директор        = Дёмина Татьяна Павловна
| Тип             = Детская музыкальная школа
| Ученики         =    
| Адрес           = 440052 г. Пенза, ул. Богданова, д. 19
| Координаты      = 
  |lat_dir =N  |lat_deg =53.1793 |lat_min =  |lat_sec =
  |lon_dir =E  |lon_deg =45.0111 |lon_min =  |lon_sec = 
  |region        = RU
  |CoordScale    =2000
| Сайт = 1musicschool.ru
}}Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы''' основана в 1882 г. Здание является объектом культурного наследия, памятником истории и культуры.

История 
Музыкальная школа в Пензе открылась при местном отделении Императорского Русского музыкального общества. Её освящение состоялось . Первоначально для обучения игре на фортепиано, скрипке, виолончели и сольному пению было выделено две комнаты в здании Дома дворянства. Затем, сменив несколько адресов, в начале XX века школа обосновалась в городской усадьбе на улице Пешей (ныне улица Богданова).

Здание школы построено в XIX веке в стиле модерн и является объектом культурного наследия.

С 1902 года школой руководил Лев Соломонович Шор, с самого открытия преподававший в ней фортепиано. В 1904 году в школе начал работу и впоследствии создал Пензенскую фортепианную школу Николай Александрович Витвер.

После революции школа по предложению её выпускника Федора Петровича Вазерского была преобразована в Народную консерваторию. С 1918 года в ней начали обучение около 1000 юных музыкантов.

С 1920 года директором школы стал Алексей Васильевич Касторский. Учебное заведение получило статус училища второй ступени, а затем переименовано в музыкальный техникум. При этом обучение велось непрерывно: подающие надежды учащиеся школы зачислялись в техникум без экзаменов.

В 1925 году директором стал Алексей Сергеевич Турищев, написавший песню «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“».

Во время войны в школу была эвакуирована Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории. Занятия в школе продолжались все военные годы, а техникум был временно закрыт.

В 1962 году музыкальное училище было выделено в самостоятельную организацию, а в старом здании на улице Богданова осталась только детская музыкальная школа.

Литература 
 Валентина Николаевна Попова «История первой музыкальной школы», год написания — 1982 (в четырёх томах)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Детской музыкальной школы № 1 г. Пензы 
 Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы в единой информационной системе «Музыка и культура»
 Официальный сайт Управления культуры города Пензы

Музыкальные школы России
Образование в Пензе
Школы, основанные в 1882 году